Trommsdorff ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Trommsdorff (1905–1996), deutscher Chemiker
 Fro Trommsdorff (1909–nach 1984), deutscher Geophysiker und Hochschullehrer
 Gisela Trommsdorff (* 1941), deutsche Psychologin und Soziologin
 Helena Trommsdorff (vor 1896–nach 1916), deutsche Theaterschauspielerin
Hermann Trommsdorff (1811–1884), deutscher Chemiker, Apotheker und Unternehmer

 Paul Trommsdorff (1870–1940), deutscher Bibliothekar
 Siegfried Trommsdorff (1902–1975), deutscher Politiker (Ost-CDU)
 Volker Trommsdorff (* 1943), deutscher Betriebswirt
 Volkmar Trommsdorff (1936–2005), deutscher Mineraloge und Petrologe
 Wilhelm Bernhard Trommsdorff (1738–1782), deutscher Mediziner in Erfurt

Siehe auch:
 Trommsdorff-Modell
 Trommsdorff-Effekt
 Tromsdorf